«Прикарпатье» () — украинский футбольный клуб из Ивано-Франковска, выступал в чемпионате Ивано-Франковской области. Основан в 1998 году под названием «Тепловик». С сезона 2016/17 получил профессиональный статус и выступает под эгидой ПФЛ.

Прежние названия 
 «Тепловик» (1998—2016)
 «Тепловик-Прикарпатье» (2016—2017)
 «Прикарпатье» (2017—)

История 
Основателем футбольного клуба «Тепловик» является профсоюзная организация ДМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго».

Сначала молодой футбольный клуб принимал участие в первенстве среди коллективов коммунальных предприятий Ивано-Франковска, области и других мини-футбольных турнирах. В то время команду представляли преимущественно работники предприятия — С. Кривенький, В. Мартынюк, В. Назарук, П. Русак, Б. Шиляк и др.

В течение двух сезонов (1998 и 1999 годов) команда соревновалась в областном первенстве под эгидой краевого совета ФСО «Украина», и дважды становилась победителями этих соревнований.

С 2000 года выступает в областном чемпионате, причем сразу начинает из класса сильнейших.

В 2000-м для нужд команды были переданы заброшенный городской стадион «Локомотив», который является одним из старейших в областном центре (был открыт в 1927 году). Силами предприятия здесь сделана реконструкция, смонтировано электронное табло, установлены пластиковые места и перекрытия над центральной трибуной. Обновленная арена получила название «Горка» — по месту микрорайона, где она расположена, а директором этого спортивного сооружения стал председатель правления футбольного клуба «Тепловик» Владимир Рошнивський.

В клубе действует целая система подготовки собственного резерва: при команде сформировано несколько групп подростков, которые активно занимаются футболом. Непосредственно работает с детско-юношескими командами Степан Дзюник, специалист с большим тренерским опытом.

В сезоне 2014 было объявлено о разрыве тандема «Ника-Тепловик»: в Первой лиге областного чемпионата осталась «Ника», тогда как «Тепловик» был вынужден отправиться во Вторую лигу.

Сезон 2015 команда начала в Первой лиге чемпионата области. По итогам сезона 2015 взрослый состав команды занял 6-ю строчку, а юношеская команда сумела выиграть «золотые» награды чемпионата.

С сезона 2016/17 получил профессиональный статус и выступает во Второй лиге Украины, а домашние матчи проводит на стадионе «Рух». 5 декабря 2016 года ФК «Тепловик» официальным письмом попросил изменить название команды на ФК «Тепловик-Прикарпатье», и именно под таким названием коллектив выступал в весенней части сезона 2016/17 годов. А на следующий сезон клуб подал заявку на аттестацию уже как «Прикарпатье» (Ивано-Франковск).

Достижения 
Вторая лига Украины
 Бронзовый призер: 2017/18
Чемпионат Ивано-Франковской области
 Чемпион: 2002
 Серебряный призер (4): 2003, 2005, 2006, 2010
 Бронзовый призер (3): 2000, 2004, 2009
Кубок Ивано-Франковской области
 Обладатель (2): 2003, 2004
 Финалист: 2010
Суперкубок Ивано-Франковской области
 Обладатель: 2003
 Финалист (2): 2002. 2004

Тренерский штаб 
 Спортивный директор: Сергей Пташник
 Главный тренер: Олег Рыпан
 Ассистент главного тренера: Василий Яцурак
 Ассистент главного тренера: Ярослав Марцынкив
 Ассистент главного тренера: Алексей Городов
 Администратор: Игорь Гогиль

Состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений

См. также 
 Спартак (футбольный клуб, Ивано-Франковск)
 Прикарпатье (футбольный клуб, 2004)

Примечания

Ссылки 
 Підсумки сезону 2011 на sport.if.ua
 Представляємо суперника: МФК «Ніка-Тепловик»

Футбольные клубы Ивано-Франковска